Caputi ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Francis Caputi (1924–2008), US-amerikanischer Autor
 Jane Caputi (* 1952), US-amerikanische Autorin
 Luca Caputi (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Maria Sole Ferrieri Caputi (* 1990), italienische Fußballschiedsrichterin
 Nick Caputi (* 1951), australischer Meeresbiologe